Сохос — греческая фамилия:

 Сохос, Антониос (1888—1975) — греческий скульптор XX века
 Сохос, Лазарос (1862—1911) — выдающийся греческий скульптор XIX века